Il singolare dell'U.S. Pro Indoor 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Mayotte era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 7–6, 6–1, 6–3 contro Boris Becker.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

U.S. Pro Indoor 1989